La nazionale di baseball olandese Under-15 rappresenta i Paesi Bassi nelle competizioni internazionali di età non superiore ai quindici anni.

Piazzamenti

Europei 

 1975:  1°

Altri progetti

Collegamenti esterni

Under-15